Szczepkowski (se pronunță „Șcepcovschi”) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află:

 Andrzej Szczepkowski (1923–1997), actor polonez
 Władysław Szczepkowski (n. 1966), avocat polonez
 Zbigniew Szczepkowski (1952–2019), ciclist polonez

Nume de familie poloneze